Nederlandse personen
 Jeroen Blijlevens (1971), wielrenner
 Roy Blijlevens, JA21-politicus
Personages
 Jos Blijlevens, arts in de Vlaamse serie Spoed